Bussy (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Bussy (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia